Banten (prowincja)
Banten (miasto)
Sułtanat Banten